

Film 
 Chasing the Dragon – film del 2000 diretto da Alexander Samaan
 Chasing the Dragon – film del 2017 diretto da Wong Jing

Musica 
 Chasing the Dragon – album di John Wetton del 1995
 Chasing the Dragon – singolo degli Epica del 2008